Miasta:
 Armawir – miasto w Rosji, w Kraju Krasnodarskim
 Armawir – miasto w Armenii.

Prowincje:
 Armawir – jedna z prowincji Armenii